

Станіславув-Другий — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславув-Другий — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства